Constantin Duțu se poate referi la:

 Constantin Duțu (scrimer) (n. 8 octombrie 1949, Craiova), un fost scrimer român specializat pe spadă;
 Constantin Duțu (deputat) (n. 18 august 1935, București), un fost deputat în legislatura 2000-2004.